Невік () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Невік () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Невік () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта